

Chimica 
 Pu – simbolo chimico del plutonio
 PU – abbreviazione di poliuretano

Codici 
 PU – codice codice vettore IATA di PLUNA
 PU – codice FIPS 10-4 della Guinea-Bissau
 PU – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Pukë (Albania)
 PU – codice ISO 3166-2:MU della città di Port Louis (Mauritius)

Altro 
 PU – vecchia targa automobilistica della provincia di Perugia (Italia) 
 PU – targa automobilistica della provincia di Pesaro e Urbino (Italia)
 PU – vecchia targa automobilistica di Pardubice (Repubblica Ceca)
 PU – targa automobilistica di Púchov (Slovacchia)
 PU – targa automobilistica di Pola (Pula) (Croazia).
 PU – vezzeggiativo utilizzato dai fratelli nei confronti delle sorelle nel sud della Sicilia.

Altri progetti